Валия:
 Валия () — король вестготов (V век нашей эры).
 Валия () — род растений семейства Валиевые.
 Валия () — название, которые в настоящее время входит в синонимику рода  семейства Мальвовые (ранее входило в семейство Стеркулиевые).